Melva llisa (Auxis thazard thazard)

 Bis (Scomber japonicus)